Vrhpolje (dt.: ‚Hochfeld‘) heißen folgende geographische Objekte:

Vrhpolje (Sanski Most), Bosnien-Herzegowina
Vrhpolje (Zenica), Bosnien-Herzegowina
Vrhpolje (Ljubovija), Dorf an der Bosnischen Grenze, Serbien
Vrhpolje (Hrpelje-Kozina), Ort der Gemeinde Hrpelje-Kozina, Primorska, Slowenien
Vrhpolje pri Šentvidu, Ort bei Ivančna Gorica, Osrednjeslovenska, Slowenien (deutsch Oberfeld)
Vrhpolje pri Kamniku, Ort bei Kamnik, Osrednjeslovenska, Slowenien
Vrhpolje pri Moravčah, Ort bei Moravče, Gorenjska, Slowenien
Vrhpolje (Vipava), Ort bei Vipava, Goriška, Slowenien